Název Měšice nese více obcí:

 Měšice (okres Praha-východ) – obec v okrese Praha-východ
 Měšice (Tábor) – část města Tábor v okrese Tábor

…a zámků:
 Zámek Měšice (Tábor) – zámek v Měšicích, části Tábora
 Zámek Měšice (u Prahy) – zámek v Měšicích, okres Praha-východ